Рене II (1451—1508) — герцог Лотарингский.
 Рене II де Роган (ок. 1550—1586) — протестантский полководец во Франции времён Религиозных войн.